

Personnalités 

 Antoni Gorecki (1787-1861), poète et écrivain polonais ;
 Henryk Górecki (1933-2010), compositeur polonais ;
 Marian Górecki (1903-1940), prêtre catholique polonais, martyr, bienheureux catholique ;
 Mikołaj Górecki (né en 1971), compositeur polonais ;
 Patryk Górecki (né en 1996), coureur cycliste polonais ;
 Tadeusz Górecki (1825-1868), peintre polonais.